Bottendorf bezeichnet Orte in Deutschland:

 Bottendorf (Burgwald), Ortsteil der Gemeinde Burgwald im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Bottendorf (Roßleben-Wiehe), Ortsteil der Stadt und Landgemeinde Roßleben-Wiehe im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Bottendorf (Obernholz), Ortsteil der Gemeinde Obernholz im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen